Osoby o tym nazwisku:
 Dina Fijałkowska – polska aktorka
 Elżbieta Fijałkowska – polska alpinistka
 Iwona Fijałkowska – polska biolog
 Janina Fijałkowska – polska lekkoatletka
 Lili Fijałkowska – polska malarka i rzeźbiarka
 Zofia Fijałkowska – polska graficzka i malarka